

Ondernemingen
 Dupuis (uitgeverij), Belgische uitgeverij van strips

Personen
 Albert Dupuis, Belgisch componist
 Françoise Dupuis, Belgisch politicus
 Heleen Dupuis, Nederlands ethicus en politicus
 Jacques Dupuis (architect), Belgisch architect
 Jacques Dupuis (componist)
 Jacques Dupuis (theoloog), Belgisch-Indisch theoloog
 Jean Dupuis, Belgische uitgever, oprichter van uitgeverij Dupuis
 Kévin Dupuis, Frans voetballer
 Roy Dupuis, Canadees acteur
 Toon Dupuis, beeldhouwer en penningkunstenaar

Overig 
Du Puis, Zuid-Nederlandse adellijke familie